Three States, en , fait référence aux lieux suivants, aux États-Unis :

 , une communauté non incorporée située dans les trois Etats de l'Arkansas, la Louisiane et le Texas.
 , une ville fantôme du comté de Mississippi dans le Missouri.